3 miejscowości w Polsce:
 Tuszynek Majoracki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Tuszynek – osada wsi Tuszynek Majoracki
 Tuszynek Poduchowny – osiedle Tuszyna
 Tuszynek Starościński – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
1 jezioro w Polsce:
 Tuszynek – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Osiek

Zobacz też: Tuszyn